Георг V (* 3 червня 1865 — †1936) — король Великої Британії (з 1910 року);
 «Георг V» — готель у центрі Парижа;
 «Георг V» — станція метро Паризького метрополітену;
 Георг V — вулиця в Парижі.